Rien est un nom commun, un adverbe, un adjectif ou un nom propre qui peut désigner :
 Rien, mot qui désigne ou qualifie une absence, un manque.
 Rien est un petit village des Pays-Bas rattaché à la commune de Littenseradiel dans la province de Frise.
 Rien est un groupe de post-rock français.
 Rien est le titre français du film No eran nadie de Sergio Bravo-Ramos sorti en 1982.
 Rien est le titre français du film Nada de Juan Carlos Cremata Malberti sorti en 2001.
 Rien, suivi de Quelque chose, est un recueil de deux récits de Xavier Forneret publié en 1836